Maxacali (maxakalí) é uma família linguística do tronco macro-jê, proposta por Loukotka (1931), à qual pertencem as línguas maxacali, a única língua ainda viva da família, e pelo menos outras seis línguas hoje extintas e pouco conhecidas, como pataxó, patxôhã (ou pataxó-hã-hã-hãe), panhame, maconi, malali e koropó.

O desconhecimento da maioria dessas línguas impede definir o número exato de línguas que pertenciam à família maxakali. Além disso, algumas das supostas línguas dessa família talvez tenham sido apenas variedades dialetais de uma mesma língua falada por grupos distintos mas aparentados entre si.

Classificação 
Classificação interna das línguas maxakali:
Malali †
Maxakali-Pataxó
(?) Koropó †
Maxakali próprio
Maxakali
Machacari Antigo † (incluindo: Monoxó, Makoni †, Kapoxó †, Kumanaxó †, Panhame †, etc.)
Pataxó de Wied †
Pataxó-Hãhãhãe †

(Uma cruz (†) indica uma língua extinta.)

Vocabulário 
Vocabulário comparativo das línguas maxacalis (Ramirez, Vegini & França 2015):

Abreviaturas
 (C) = língua dos cantos (Maxakali)

Ver também 
 Língua maxacali

Ligações externas 
 Vocabulário maxacali - POPOVICH, Harold (ILV).
 Vocabulário machacari - Wied.
 Vocabulário malali (Wied)
 Vocabulário maconi (Wied)